Spits (verkeer), de periode van de dag waarin het verkeer het drukst is
 Torenspits, het tapse deel van een kerktoren
 Spits (sport), een positie in de voorhoede, met aanvalsopdracht
 Sp!ts, een voormalig Nederlands gratis dagblad
 Spits (hond), een hondentype
 Spits (schip), een type vrachtschip
 Spits (werktuig), een stenen werktuig om te snijden, steken of schrapen, vaak prehistorisch

Personen en personages:
 Frans Spits (1946), een Nederlands voormalig hockeyer
 Frits Spits (1948), pseudoniem van een Nederlandse radiopresentator
 Nico Spits (1943), een Nederlands voormalig hockeyer
 Patrick Spits (?), een Belgische ruiter
 Sarah Spits, een Belgische stripreeks en gelijknamige hoofdpersoon

Zie ook 
 Naald (doorverwijspagina)
 Top (doorverwijspagina)